Trundholm steht für:
 Trundholm Kommune, eine ehemalige dänische Kommune
 Sonnenwagen von Trundholm, eine Skulptur aus der älteren Nordischen Bronzezeit